Kusa steht für:

 die KUSA-Schaltung (Kurzschlussläufersanftanlaufschaltung)
 ein Dorf im indonesischen Regierungsbezirk Malaka auf Timor, siehe Kusa (Ostmalaka)
 ein Ort in Lettland, deutsch: Kussen, 7 km nordwestlich von Modohn
 eine Stadt in der Oblast Tscheljabinsk in Russland, siehe Kussa
 die indische Grassorte Desmostachya bipinnata

siehe auch: Kusha